Cavalier bleu peut faire référence à :
 Le Cavalier bleu (), un groupe d'artistes d'inspiration expressionniste au début du  ;
 Cavalier bleu, un album de la série La Jeunesse de Blueberry ;
 Le Cavalier Bleu de Drancy est un club d'échecs de la commune française de Drancy ;
 Les Éditions du Cavalier bleu sont une maison d'édition française.